O Centro das Nações Unidas para os Assentamentos Urbanos (United Nations Human Settlements Programme em inglês) é uma agência da Organização das Nações Unidas, que possui o intuito de estudar assentamentos humanos.

Ligações externas 
 

Organismos Especiais da ONU

es:PNUAH